Marion Center es el nombre de dos localidades en Estados Unidos:

 Marion Center en Massachusetts.
 Marion Center en Pensilvania.